Ledumahadi mafube es la única especie conocida del género extinto Ledumahadi ("trueno gigante" en Sesoto) de dinosaurio saurópodo lesemsáurido, que vivió a principios del período Jurásico hace aproximadamente entre 200 y 195 millones de años entre Hettangiense y el Sinemuriense, en lo que es hoy África

Descripción
Ledumahadi fue probablemente un cuadrúpedo, según lo determinado por el análisis de la circunferencia de su húmero y fémur en comparación con los de otros dinosaurios. Habría tenido extremidades delanteras muy grandes y robustas, consistentes con las de sus parientes. A diferencia de los saurópodos posteriores, estas extremidades se flexionaron naturalmente, en lugar de ser puramente columnares.

Tamaño

Se cree que cuando vivió, en la época del Jurásico Temprano, Ledumahadi fue el animal terrestre más grande de su momento. Se estima que haya alcanzado un tamaño máximo de alrededor de 12 toneladas de peso, más del doble de las estimaciones de peso seguro para un saurópodo triásico, alrededor de 3 toneladas, en Camelotia  y significativamente mayor que las estimaciones más altas para Lessemsaurus, alrededor de 7 toneladas. Incluso los primeros saurópodos verdaderos, como Vulcanodon, no se sabe que hayan sido tan grandes, de hecho L. mafube es más comparable con el posterior saurópodo Diplodocus en peso.

Descubrimiento e investigación
Se encontraron sus restos es estratos de la Formación Elliot que vivió durante el Jurásico Inferior en la Provincia del Estado Libre, Sudáfrica. La especie tipo y la única es L. mafube, conocida a partir de un espécimen postcraneal incompleto. Ledumahadi era cuadrúpedo, fue uno de los primeros saurópodos gigantes, alcanzando un peso de alrededor de 12 toneladas y con 4 metros. de altura, a pesar de no haber desarrollado ramas columnares como sus parientes posteriores.

Clasificación
McPhee y sus colegas realizaron un análisis filogenético de Ledumahadi mafube, que descubrió que pertenecía a un clado de sauropodiformes recientemente reconocido llamado Lessemsauridae, que incluye al estrechamente relacionado Antetonitrus, igualmente de Sudáfrica y el Lessemsaurus de Argentina. Otro lesemsáurido descrito en 2018, Ingentia, no pudo incluirse en su análisis, pero también se reconoció como perteneciente a Lessemsauridae. El tamaño del taxón se consideró importante en el cuadro más amplio de la evolución de los saurópodos, similar a sus otros parientes lesemsáuridos. Viviendo solo unos pocos millones de años después del evento de extinción Triásico-Jurásico, indica que este evento debe haber tenido solo un pequeño efecto en el tamaño corporal dentro del linaje de saurópodos o puede que no lo haya afectado en absoluto. La importancia también se encontró en la magnitud del tamaño en sí; carecía de las extremidades columnares que caracterizaban a sus parientes más derivados, que se cree que es una adaptación clave en la evolución del tamaño corporal. Los dinosaurios ornitisquios alcanzaron sus tamaños más grandes alrededor de un tamaño similar de 12 a 17 toneladas de peso. Este pudo haber sido el límite superior para los dinosaurios sin adoptar las características encontradas en los verdaderos saurópodos, que crecieron hasta ser varias veces el peso de Ledumahadi.

Filogenia
Los resultados del análisis de McPhee y colegas se muestran en el siguiente cladograma:

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Sauropodomorpha
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de África